Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium oder Kaiserin-Auguste-Victoria-Gymnasium steht für

 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium (Celle)
 die 1884 zunächst als Jungengymnasium als Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium in der Industriestadt Linden gegründete heutige Helene-Lange-Schule (Hannover)
 eine ehemalige Schule in Plön, siehe Gymnasium Schloss Plön
 Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier